Александра Лаврова:
 Лаврова, Александра Сергеевна (1943—2009) — пермская радиоведущая, член Союза журналистов России.
 Лаврова, Александра Ивановна (род. 1929) — бригадир цеха сборки Томского завода резиновой обуви, Герой Социалистического Труда.